Il singolare del torneo di tennis Cincinnati Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Marty Riessen che ha battuto in finale Bob Lutz 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Marty Riessen (campione)
 Bob Lutz (finale)
 Colin Dibley (semifinali)
 Sherwood Stewart (semifinali)

 Jun Kamiwazumi (quarti di finale)
 Steve Krulevitz (quarti di finale)
 Tom Edlefsen (primo turno)
 Tom Leonard (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1974